Schreuder est un patronyme notamment porté par :
 Hans Schreuder (1817-1882), missionnaire norvégien
 Alfred Schreuder (1972-), entraîneur de football néerlandais
 Morne Schreuder (1979-), joueur de rugby namibien
 Hinkelien Schreuder (1984-), nageuse néerlandaise
 Marco Schreuder (de), homme politique autrichien

Homonymie de patronyme